Le Steak est un album de Maxime Le Forestier.
 Le Steak est un film de Pierre Falardeau.